L'expression anglophone Words and Music (litt. « paroles et musique ») peut faire référence à :

Words and Music, film musical américain de James Tinling sorti en 1929 ;
Words and Music, titre original de Ma vie est une chanson, film musical américain de Norman Taurog sorti en 1948 ;
Words and Music, titre original de Paroles et Musique, pièce radiophonique de Samuel Beckett créée en 1962 ;
Words and Music, album promotionnel d'Aphex Twin sorti en 1994.

Voir aussi
Words and Music by Bob Dylan, titre alternatif de Hollies Sing Dylan, album du groupe The Hollies sorti en 1969.
Paroles et Musique